Carlo Avondo (1807 – 1881) – politico italiano
Giovanni Avondo – pittore italiano
Giuseppe Avondo Bodino – matematico italiano
Pietro Avondo – imprenditore italiano
Vittorio Avondo – pittore italiano